Dahe ist der Name folgender Personen:

 Qin Dahe (* 1947), chinesischer Klimatologe

Dahe bezeichnet folgende Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik China:
 Dahe (Barkol) (大河镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Barkol im Autonomen Gebiet Xinjiang
 Dahe (Fuyuan) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Fuyuan in der Provinz Yunnan
 Dahe (Hanbin) (大河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der Provinz Shaanxi
 Dahe (Huangmei) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Huangmei in der Provinz Hubei
 Dahe (Laifeng) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Laifeng in der Provinz Hubei
 Dahe (Luquan) (大河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Luquan in der Provinz Hebei
 Dahe (Nanbu) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Nanbu in der Provinz Sichuan
 Dahe (Rongcheng) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Rongcheng in der Provinz Hebei
 Dahe (Sandu) (大河镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Sandu in der Provinz Guizhou
 Dahe (Tongbai) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Tongbai in der Provinz Henan
 Dahe (Tongzi) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Tongzi in der Provinz Guizhou
 Dahe (Xixiang) (大河镇), Großgemeinde im Kreis Xixiang in der Provinz Shaanxi
 Dahe (Zhongshan) (大河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhongshan in der Provinz Guizhou
 Dahe (Diecai) (大河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Diecai im Autonomen Gebiet Guangxi
 Dahe (Hongsibu) (大河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hongsibu im Autonomen Gebiet Ningxia
 Dahe (Qixingguan) (大河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qixingguan in der Provinz Guizhou
 Dahe (Sunan) (大河乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Sunan in der Provinz Gansu
 Dahe (Wangcang) (大河乡), Gemeinde im Kreis Wangcang in der Provinz Sichuan
 Dahe (Wuxi) (大河乡), Gemeinde im Kreis Wuxi in der Stadt Chongqing
 Dahe (Yanyuan) (大河乡), Gemeinde im Kreis Yanyuan in der Provinz Sichuan
 Dahe (Zhangbei) (大河乡), Gemeinde im Kreis Zhangbei in der Provinz Hebei
 Dahe (Xingwen) (大河苗族乡), Nationalitätengemeinde der Miao im Kreis Xingwen in der Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Dahe-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Dahé, Arrondissement in Benin